Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Vancouver”
 HMCS „Vancouver” (F6A) był niszczycielem typu S. Pierwotnie w służbie brytyjskiej jako HMS „Toreador” w latach 1919-1928. Następnie przekazany Kanadzie i został zezłomowany w 1937 roku.
 HMCS „Vancouver” (K225) był korwetą typu Flower. Przemianowany na HMCS „Kitchener”, przed wodowaniem w listopadzie 1941 roku.
 HMCS „Vancouver” (K240) był korwetą typu Flower. W służbie w latach 1942-1945.
 HMCS „Vancouver” był okrętem badawczym. Zwodowany w czerwcu 1965 roku i sprzedany w roku 1982.
 HMCS „Vancouver” (FFH 331) jest fregatą typu Halifax. W służbie kanadyjskiej od 1993 roku (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Vancouver